Південно-Західна — станція Сокольницької лінії Московського метрополітену
 Південно-Західна — проєктована станція Петербурзького метрополітену
 Південно-Західна — перспективна станція Нижньогородського метрополітену